Guitar Slinger — двенадцатый студийный альбом американского кантри-певца Винса Гилла, изданный 25 октября 2011 года на лейбле
MCA Nashville. Делюксовое издание вышло с дополнительными тремя бонусными треками.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий (Country Weekly, Entertainment Weekly, The Independent, PopMatters, USA Today).

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы MCA Records
Альбомы Винса Гилла